Іонин Григорій Петрович
 Іонин Іван Дмитрович